Фаджано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Таранто.

Население составляет 3518 человек (2008 г.), плотность населения составляет 176 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 74020. Телефонный код — 099.

Покровителем коммуны почитается святой Иосиф Обручник, празднование 19 марта.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики